Speocarcinus är ett släkte av kräftdjur. Speocarcinus ingår i överfamiljen Xanthoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Speocarcinus